Іцхак Бентов (1923-1979) - винахідник, письменник
 Бентов Міртала (1929-1984) – поетеса, скульптор